Příjmení Dietl nebo Dietlová nosí více různých osobností:
 Anton Dietl (1868–1944) – československý politik a poslanec Národního shromáždění republiky Československé za Německou sociálně demokratickou stranu dělnickou v ČSR
 Eduard Wohlrath Christian Dietl (1890–1944) – německý generál wehrmachtu
 Ernő Csiki, původním jménem Ernst Dietl (1875–1954) – maďarský entomolog
 Gerald Dietl (* 1960) – československý basketbalista
 Jaroslav Dietl (1929–1985) – český scenárista, dramatik a dramaturg, manžel Magdaleny
 Józef Dietl (1804–1878) – polský lékař a politik
 Magdalena Dietlová (* 1944) – česká novinářka

Podobné příjmení 
 Dittel

Bavorská příjmení
Polská příjmení
Česká příjmení